Jasenov

En :
 Un village du district de Humenné: Jasenov
 Un village du district de Sobrance: Jasenov